Увачан — эвенкийская фамилия. Известные носители:

 Увачан, Василий Николаевич (1917—1988) — советский партийный деятель, доктор исторических наук, профессор.
 Увачан, Владимир Васильевич (1943—2012) — советский партийный и российский государственный деятель.
 Увачан, Иннокентий Петрович (1919—1943) — участник Великой Отечественной войны, гвардии рядовой, Герой Советского Союза.